Медаль «Олександра Довженка» — заснована в 2016 Міжнародною літературно-мистецькою академією України для відзначення заслуг людей, які проявили себе у сфері мистецтва і науки як видатні творці, організатори та меценати.

Про медаль 
Медаллю відзначаються талановиті люди творчих професій: письменники, літературознавці, перекладачі, художники, композитори, музиканти, — за видатні творчі здобутки, а також особи з інших сфер діяльності, котрі зробили вагомий внесок у розбудову національної культури та відродження духовності, виводячи їх до рівня загальнолюдських надбань.

Медаллю можуть нагороджуватися меценати, державні та громадські діячі, представники різних професій та віросповідань, які підтримують мистецтво і науку матеріально, поширюють їх чи активно сприяють їхньому розвитку.

Медаллю можуть відзначатися як громадяни України, так і іноземні громадяни та особи без громадянства.

Медаль є громадською відзнакою. Нагородження медаллю здійснюється одноразово. Медаль вручається разом із посвідченням. Носиться з лівого боку грудей і розміщується в ряді зліва направо — після державних нагород України та відомчих відзнак.

Рішення про нагородження медаллю ухвалює Правління Міжнародної літературно-мистецької академії України.

Нагороджені

2022 
У 2022 році нагороджені:

Письменниця Світлана Талан (м. Сєвєродонецьк Луганської обл.) – за високохудожні романи «Де живе свобода» та «Де живе свобода. Її полиновий присмак», спрямовані на духовне та патріотичне виховання молоді;

Співачка Квітка Цісик (США) – за великий внесок в українське і світове мистецтво.

Журналістка, публіцистка, есеїстка Оксана Ровенчак (м. Долина Івано-Франківської області) – за утвердження світоглядних цінностей, популяризацію дисидентської поезії та мотивацію молоді до любові й захисту рідної землі в книжці «Дзвін у храми серця»;

Український художник та графік, мистецтвознавець, поет і перекладач, редактор і журналіст Святослав Гординський (посмертно) (США) – за видатну творчу діяльність.

Відомі лікарі і популярні співачки - Інна та Тетяна Чабан із Чернігова - за значну творчу діяльність на благо України.

2021 
У 2021 році медаллю нагороджені:
 Меценати Галина та Олександр Гереги (м. Київ) – за вагомий внесок у розвиток сучасної української культури;
 Фотохудожник та фотожурналіст Микола Тищенко (м. Чернігів) – за створення високохудожніх фотоальбомів про рідне Придесення;
 Письменниця Катерина Каленіченко (м. Дніпро) – за збірку поезій «Під небесами осяйними» та значну творчу діяльність;
 Письменниця, перекладач Алфавзія Нуррахмі (Індонезія) – за власний доробок та популяризацію української літератури в Індонезії;
 Науковець, перекладач Аль-Хузай Омар (Ірак) – за власний творчий доробок та популяризацію української літератури в Іраку;
 Гагаузька письменниця, фольклорист, етнограф, літературознавець Любов Чімпоєш (Молдова) – за власний творчий доробок та популяризацію української літератури в Молдові;
 Письменник, журналіст, громадський діяч, адвокат, проректор з правової роботи – головний юрисконсульт ректорату Класичного приватного університету, голова комітету з юридичної освітньої політики Асоціації адвокатів України Володимир Віхляєв (м. Запоріжжя) – за значні творчі здобутки, громадську та правозахисну діяльність, вагомий внесок у рідну літературу, державотворення, подвижницьку розбудову національної культури та відродження духовності, розвиток вітчизняного книговидання, освіти, науки, журналістики;
 Письменник Віктор Корінчук (м. Київ) – за книгу «Одіссея до греків і римлян»;
 Письменниця Оксана Зененко (м. Херсон) – за книгу «Останній лицар гетьмана».
 Письменник Євген Баран (м. Івано-Франківськ) – за значний внесок в українську літературу;
 Науковець, підприємець та інвестор Володимир Хоменко (м. Київ) – за визначну, подвижницьку благодійну, громадську, міжнародну діяльність, успішне втілення української програми видання найкращих книг;
 Співак Ростислав Музика (м. Львів) – за популяризацію української пісні;
 Керівник проєкту, автор сценарію, професор КНУ імені Тараса Шевченка Валерій Бебик;
 Режисер проєкту, режисер «Film Studio "CIVILIZATION INCOGNITA"» Анастасія Устюжаніна;
 Редактор проєкту, заступник головного редактора парламентської  газети «Голос України» Віталій Суддя.

2020 
У 2020 році медаллю нагороджені:
 Поетеса та громадський діяч Галина Запорожченко (м. Миколаїв) – за подвижницьку працю на ниві народознавства, збереження надбань традиційної народної культури та популяризацію джерел духовності українського народу;
 Письменник, журналіст Микола Будлянський (м. Чернігів) – за книгу «Хатні обереги»;
 Письменник, журналіст Микола Максимець (м. Чернівці) – за значну творчу діяльність та художнє оспівування рідного чернігівського краю;
 Письменник Іван Малюта (м. Київ) – за книгу «На потреби душі»;
 Журналістка Марія Пучинець (м. Чернігів) – за публікації в газеті «Чернігівщина: новини і оголошення»;
 Генеральний секретар Асоціації індійських письменників, поет Ашис Санйал (Індія, Бангладеш) – за творчий доробок бенгальською мовою (більше 120 книг), визначну творчу і громадську діяльність та популяризацію української літератури в Індії і Бангладеші;
 Арабський письменник, перекладач Абдельваххаб Аззаві (Німеччина, Сирія) – за власний творчий доробок і популяризацію української літератури в арабських країнах;
 Перекладач, науковець Фотіні Папаріга (Греція) – за популяризацію української літератури в світі;
 Поет, журналіст, дипломат Шохін Самаді (Таджикистан) – за власний доробок і популяризацію української літератури в Таджикистані;
 Перекладач Тетяна Чан (В’єтнам)– за переклад пісень, популяризацію української літератури у В’єтнамі;
 Циганський барон Чернігівської області Петро Главацький (Чернігів) – за великий внесок у популяризацію творчості ромів в Україні та за кордоном;
 Письменниця Антоніна Корінь (м. Кропивницький) – за значну творчу діяльність;
 Поетеса, журналістка Любов Геньба (м. Гуляйполе Запорізької обл.) – за значну багаторічну літературну і громадську діяльність, популяризацію української літератури  і культури, за вагомий внесок  у розбудову української національної культури та відродження української духовності;
 Український письменник, перекладач, критик, режисер Ігор Костецький (Німеччина) (посмертно).
 Перекладач Віра Річ (Велика Британія) (посмертно).

2019 

У 2019 році медаллю нагороджені:
 Письменник Фідель Сухоніс (м. Дніпро) – за значний внесок в українську літературу;
 Композитор Петро Лойтра (м. Мала Виска Кіровоградської обл.) – за значну творчу діяльність;
 Письменник, засновник Дому Абая в Лондоні, Міжнародного клубу Абая та міжнародного журналу «Аманат» Роллан Сейсенбаєв (Казахстан, м. Алмати) – за визначну творчу і громадську діяльність, популяризацію української літератури в Казахстані;
 Поет, ректор Казахського національного університету імені аль-Фарабі, віце-президент Національної Академії наук Казахстану, президент НАН вищої школи РК, професор, академік Галимкаір Мутанов (Казахстан, м. Алмати) – за визначну творчу і наукову діяльність та популяризацію української літератури в Казахстані;
 Письменниця Ольга Слоньовська (м. Івано-Франківськ) – за роман «Загублені в часі»;
 Письменниця Ольга Пилипчук (м. Кременчук Полтавської обл.) – за книгу поезії та публіцистики «Нескорена Україна».
 Директор ПСП «Авангард», меценат Василь Булах (с. Курінь Бахмацького р-ну Чернігівської обл.) – за значну меценатську та громадську діяльність на благо України.
 Письменниці Еліна Заржицька та Ольга Рєпіна (м. Дніпро) – за роман «Убити Антиципатора»;
 Науковець, доктор теологічних та кандидат історичних наук, настоятель Свято-Покровської церкви Василь Погорецький (Копичинці Гусятинського р-ну Тернопільської обл.) – за визначну творчу, наукову та громадську діяльність;
 Поет, правозахисник, генерал-отаман Українського Козацтва, соратник Василя Стуса, заслужений працівник культури України Дмитро Шупта (Одеса) – за визначну творчу діяльність на благо України;
 Український письменник та перекладач Василь Барка (посмертно) (США); славіст-мовознавець, історик української літератури, літературний і театральний критик, активний учасник наукового та культурного життя української еміграції, Шевченківський лауреат Юрій Шевельов (Шерех) (посмертно) (США) – за видатний внесок у світову та українську літературу.

2018 
В 2018 медаллю нагороджені:
 Письменник, Герой України Юрій Мушкетик (м. Київ) – за визначний внесок в українську літературу;
 Літературознавець, директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України, академік Микола Жулинський (м. Київ) – за книжку «Моя друга світова» та визначний внесок в українську літературу;
 Письменник Олександр Косенко (м. Одеса) – за книгу поезій «Егрегор»;
 Письменник Ярослав Савчин (Івано-Франківська обл.) – за збірку лірики «Для двох сердець...»;
 Поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, педагог та радіожурналіст, Шевченківський лауреат Ігор Качуровський (посмертно) (Німеччина) – за визначний внесок в українську літературу;
 Поет, прозаїк, драматург, перекладач, критик, засновник легендарної Нью-Йоркської групи Богдан Бойчук (посмертно) (США) – за визначний внесок в українську літературу.

2017 
В 2017 медаллю нагороджені:

 письменник, Шевченківський лауреат Василь Слапчук (Луцьк);
 лужицький поет із Німеччини Бенедикт Дирліх;
 науковець із Казахстану Гюльнар Муканова;
 письменники, громадські діячі, очільники журналу «Новий світ» Ольга Жукова, Михайло Співак (Канада);
 українські письменники: Володимир Шовкошитний (Київ), Михась Ткач та Віталій Леус (Чернігів), Олег Гончаренко (Мелітополь Запорізької обл.);
 літературознавець, кінодраматург та кінорежисер Станіслав Маринчик (Ічня, Чернігівщина);
 заступник голови «Чернігівського земляцтва в Києві», керівник Ічнянського відділення Микола Вощевський, краєзнавець Марія Вощевська (Київ);
 письменниця та громадський діяч Олена Ананьєва (Україна — Німеччина);
 науковець, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики землі Львівського національного університету імені Івана Франка Микола Хом'як;
 музикант (кларнет) Одеської обласної філармонії, заступник голови громадської організації «Чумацький віз» Андрій Сломінський;
 директор ПАТ «Кремінь» та меценат Олександр Сенчик (селище Парафіївка Ічнянського району, Чернігівщина).

Посмертно відзначені:
 літературознавець, Шевченківський лауреат Михайлина Коцюбинська (Київ),
 український письменник, громадський діяч, головний редактор журналу «Соборність» Олександр Деко (Ізраїль),
 поети Микола Холодний та Петро Пиниця (Чернігівщина) і Володимир Ільїн (Київ).

2016 
Першими нагородженими медаллю «Олександра Довженка» стали:
 грузинський та український письменник, перекладач, дипломат Рауль Чілачава,
 письменник, Шевченківський лауреат Василь Голобородько,
 письменник і науковець Ігор Павлюк,
 грузинський письменник та громадський діяч Гурам Одішарія,
 письменник, автор історичних романів Іван Корсак,
 публіцист, письменник, головний редактор газети «Культура і життя» Євген Букет,
 письменник та публіцист із Канади, головний редактор журналу «Порт-Фоліо» Михайло Блехман
 український меценат і громадський діяч Віктор Кияновський.

Примітки

Посилання 
 

Громадські відзнаки
Медалі
Довженко Олександр Петрович
Міжнародна літературно-мистецька академія України
Нагороди, засновані 2016
Засновані в Україні 2016